Süßwasserhai ist die umgangssprachliche Bezeichnung für verschiedene Taxa von Haien oder anderen Fischen, die in Süßwasser leben, leben können oder gelebt haben.

Gemeint sein können:
 Bullenhai, eine große Haiart, die in Süß- und Salzwasser lebt
 Flusshaie, eine Gattung der Haie, deren Mitglieder bevorzugt im Süß- und Brackwasser großer Flüsse leben
 einige Arten von Raubwelsen, die unter Aquarianern als „Süßwasserhaie“ gehandelt werden
 Xenacanthiformes, ausgestorbene haiartige Knorpelfische des Jungpaläozoikums